Hilkka Hakola – ex cestista ed ex pallavolista finlandese
 Juha Hakola – calciatore finlandese
 Ristomatti Hakola – fondista finlandese